Verbindingskanaal (Dokkum)
 Verbindingskanaal (Drachten)
 Verbindingskanaal (Gent)
 Verbindingskanaal (Groningen)
 Verbindingskanaal (Leeuwarden)
 Verbindingskanaal (Maastricht)

Zie ook 
 Paradoorsnede, tussen de Pararivier en Surinamerivier